Schlossruine bezeichnet:

 Ruine eines Schlosses
 Schloßruine, Weiler in der Gemeinde Alerheim, Landkreis Donau-Ries, Bayern

siehe auch:
:Kategorie:Schlossruine